Gelbersdorf ist der Ortsname von

 Gelbersdorf (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Gelbersdorf (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern